

Geografia 
 Rhodes – comune francese
 Rhodes – città statunitense della contea di Marshall (Iowa)
 Rhodes – piccolo villaggio sudafricano
 Rhodes – area suburbana australiana dello stato del Nuovo Galles del Sud

Persone 
 Alexis Rhodes – ciclista australiana
 Alicia Rhodes – attrice pornografica britannica
 Andy Rhodes – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Bernard Rhodes – produttore discografico britannico
 Billie Rhodes (1894-1988) – attrice e produttrice cinematografica 
 Bobby Rhodes (n. 1947) – attore e stuntman italiano
 Brandi Rhodes – wrestler, manager e annunciatrice statunitense
 Cecil Rhodes – imprenditore e politico britannico
 Cody Rhodes – wrestler statunitense
 Cynthia Rhodes – attrice, ballerina e cantante statunitense
 David Rhodes (n. 1956) – chitarrista e compositore britannico.
 Dusty Rhodes – wrestler statunitense
 Edmund Cecil Rhodes – statistico britannico
 Emitt Rhodes – polistrumentista, scrittore e cantautore statunitense
 Erik Rhodes – attore, cantante e ballerino statunitense
 Erik Rhodes – attore pornografico statunitense
 Gene Rhodes (1927-2018) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Grandon Rhodes (1904-1987) – attore statunitense.
 Hiram Rhodes Revels (1827-1901) – politico, religioso ed educatore statunitense, primo afroamericano ad essere eletto al Senato.
 James Ford Rhodes (1848-1927) – storico e scrittore statunitense
 Jennifer Rhodes – attrice statunitense
 Jessa Rhodes (n. 1993) – attrice pornografica statunitense
 John Rhodes Cobb (189-1952) – pilota automobilistico britannico.
 Jordan Rhodes – calciatore scozzese
 Kim Rhodes – attrice statunitense
 Leah Rhodes – costumista statunitense
 Lou Rhodes – musicista inglese
 Margaret Rhodes (1925-2016) – britannica e fu cugina prima di Elisabetta.
 Montague Rhodes James (1862-1936) – scrittore, storico e medievista britannico, noto studioso di paleografia
 Nick Rhodes – musicista e produttore discografico britannico
 Richard Rhodes – storico, giornalista e scrittore statunitense
 Rodrick Rhodes (n. 1973) –  ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
 Sammie Rhodes (n. 1983) – attrice pornografica statunitense.
 Taylor Rhodes – vcompositore, produttore discografico e musicista statunitense.
 Trevante Rhodes (n. 1990) –  attore ed ex velocista statunitense. 
 Zandra Rhodes – stilista inglese
 Xavier Rhodes (n. 1990) – giocatore di football americano statunitense.

Altro 
 Alexis Rhodes (天上院明日香 Tenjōin Asuka?) – uno dei personaggi principali di Yu-Gi-Oh! GX.
 Atticus Rhodes ( (天上院吹雪 Tenjōin Fubuki?) – uno dei personaggi principali della serie anime e manga Yu-Gi-Oh! GX.
 Fender Rhodes – pianoforte elettrico
 Rhodes Chroma (ARP Chroma) –  sintetizzatore musicale analogico polifonico e politimbrico.
 Team Rhodes Scholars –  tag team di wrestling della WWE formato da Cody Rhodes e Damien Sandow

Pagine correlate
Ben Rhodes